Гу́нькин — русская фамилия.

Происхождение 
Есть несколько версий:
 от прозвища «Гуня, Гунька, Гунка, Гунько, Гуник» связанные с диалектным глаголом «гунить» — «говорить, сказывать».
 от нарицательного слова «гуня» — во многих говорах употребляется в значении «худая, ветхая одежда, обноски, тряпьё, лохмотья», а в северных и других говорах — «вялый, нерасторопный человек, рохля, плакса».
 от различных форм  имени   Сергей — римского родового имени, возможно, имеющего значение «высокий», «высокочтимый».

Известные представители

Мужчины 
 Гунькин Андрей — гандболист клуба «Динамо» (Астрахань). Неоднократный чемпион России.
 Гунькин, Генрих Павлович (1930—2006) — искусствовед, исследователь Русского Севера, журналист и писатель. Писал под псевдонимами Гунн и Геннадий Русский.
 Гунькин, Георгий Иванович (1911—1993) — московский архитектор, соратник П. Д. Барановского.
 Гунькин, Леонид Дмитриевич (1917—1956) — советский работник сельского хозяйства, заведующий конефермой колхоза им. Ворошилова, Герой Социалистического Труда.
 Гунькин, Юрий Михайлович — генерал-лейтенант; заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны РФ.

Женщины 
 Гунькина, Светлана Александровна (род. 1980) — российская гольфистка

Природные образования 
 Гунькина пещера — самая крупная пещера в Гунькиной балке.
 Гунькина балка — Краснодарский край
 Гунькин ручей — Краснодарский край

Примечания

Литература 
 И. М. Ганжина. «Словарь современных русских фамилий» Издательства: АСТ, Астрель, 2001
 А.Н.Тихонов, Л.З.Бояринова, А.Г.Рыжкова. «Словарь русских личных имен». М., 1995